Сезон Формулы-1 1965 года — в рамках которого прошёл 16-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся ФИА. Непосредственно 10 этапов чемпионата мира проводились с 1 января по 24 октября. Также в сезоне прошли семь внезачётных Гран-при, включая  — первую в истории гонку «трёхлитровой» Формулы-1.

Общие сведения о регламенте чемпионата мира

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 6 лучших гонок чемпионата.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 6 лучших гонок.

Этапы чемпионата мира

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
!1
| Джим Кларк

|

!54
|-
!2
| Грэм Хилл

!40 (47)
|-
!3
| Джеки Стюарт

!33 (34)
|-
!4
| Дэн Герни

|

!25
|-
!5
| Джон Сёртис

|
|
!17
|-
!6
| Лоренцо Бандини

!13
|-
!7
| Ричи Гинтер
|

|

!11
|-
!8
| Майк Спенс

|

!10
|-
!9
| Брюс Макларен

!10
|-
!10
| Джек Брэбем

|

|

|

!9
|-
!11
| Денни Халм
|

|

|
|
!5
|-
!12
| Йо Зифферт

!5
|-
!13
| Йохен Риндт

!4
|-
!14
| Педро Родригес
|
|
|
|
|
|
|
|

!2
|-
!14
| Ронни Бакнем
|

|
|
|

!2
|-
!16
| Ричард Эттвуд
|

|

!2
|-
!
| Йо Бонниер

!
|-
!
| Фрэнк Гарднер

|

|
|
!
|-
!
| Мастен Грегори
|
|

|

|

|
|
!
|-
!
| Боб Андерсон

|
|
|
|
!
|-
!
| Пол Хокинс

|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| Иннес Айрленд
|
|

|

!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| Тони Мэггс

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|

|
|
|
!
|-
!
| Люсьен Бьянки
|
|

|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| Нино Ваккарелла
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| Крис Эймон
|
|
|

|

|
|
|
!
|-
!
| Джон Лав

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| Майк Хэйлвуд
|

|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
|
|
|
!
|-
!
| Герхард Миттер
|
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| Джеки
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| Джанкарло Багетти
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| Джорджо Басси
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| Лудовико Скарфиотти
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| Эрни Питерсе

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
|
|
|
!
|-
!
| Клайв Пази

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| Джеки Преториус

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| Дэйв Чарлтон

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1